Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Open 2016 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl šestý nasazený kanadsko-americký pár Vasek Pospisil a Jack Sock.

Vítězem čtyřhry se stal sedmý nasazený pár Francouzů Pierra-Huguese Herberta a Nicolase Mahuta, který ve finále zdolal turnajové šestky a obhájce titulu Vaska Pospisila a Jacka Socka výsledkem 6–3 a 7–6. Oba získali třetí společný titul v mužské čtyřhře na okru ATP, když Herbert zaznamenal čtvrtý triumf a Mahut si připsal dvanáctou deblovou trofej na okruhu ATP Tour. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů.

Nasazení párů 

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (1. kolo)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (finále)
  'Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (vítězové)
  Édouard Roger-Vasselin /  Nenad Zimonjić (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BNP Paribas Open 2016